La Virgen con Niño, Virgen con el Niño o Virgen con el Niño Jesús puede hacer referencia a:

Virgen con Niño, icono de la cristiandad, representando a la Virgen María, madre de Jesús y su hijo.
Virgen y el Niño, obra del renacentista Masaccio.
Virgen con el Niño y Santa Ana, obra del renacentista Masaccio.
Virgen con el Niño y flores, obra más conocida como Madona Benois, de Leonardo da Vinci.
Virgen con el Niño, algunas obras pictóricas de Leonardo da Vinci más conocidas por La Virgen de las Rocas.
Virgen con el Niño entronizados y santos, tabla central del Retablo Colonna del pintor Rafael Sanzio].
Retablo de la Virgen con el Niño, obra de Jerónimo Cósida.
Virgen con el Niño, escultura policromada de Gabriel Yoly.

Obras de Sandro Boticelli
Virgen con el Niño, más conocida como Virgen del libro.
Virgen con el Niño y ángel.
Virgen con el Niño y dos ángeles.
Virgen con el Niño y tres ángeles, más conocida como Virgen del pabellón.
Virgen con el Niño y seis ángeles, más conocida por Virgen de la granada.